PRG může být:

 IATA kód letiště pro Letiště Václava Havla Praha
 Parti radical de gauche  (Radikální strana levice) – sociálně liberální, středolevá francouzská strana
 Lidová revoluční vláda státu Grenada (anglicky People's Revolutionary Government)
 pruština – prg je kód jazyka podle ISO 639-3

Externí odkazy